Гозідії (Hosidia) — рід часів занепаду Римської республіки та періоду ранньої Римської імперії. Цей рід не був споконвічно римським за походженням. Їхня батьківщина — муніципій Гістоній, що знаходився в землях італійського племені френтанів на східному узбережжі Італії, північніше мису Гарган (тепер м. Васто в Абуццах). Тривалий час рід Гозідіїв не мав римського громадянства, але входив до складу місцевої еліти.

Після завершення Союзницької війни, у 89 році до н. е. Гозідії отримують громадянство та перебираються до Риму.

Найвідоміші представники 
 Гай Гозідій Гета, засновник римської гілки, монетарій 64 року до н. е.
 Гней Гозідій Гета, коснул-суфект 45 року
 Гозідія Гета, донька консула 45 року до н. е., прабабка імператора луція Септимія Севера
 Гозідій Гета, поет III ст. н. е.

Давньоримські роди